Strmol je lahko:
 dvorec Strmol v občini Rogatec,
 grad Strmol v občini Cerklje na Gorenjskem,
 Strmol, hrib v Severni Makedoniji.